Mo' Roots – album di Taj Mahal del 1974
 Mo' Roots – album di Maceo Parker del 1991